Pierron bezeichnet:
 Pierron (Automarke), ehemalige französische Automarke

Pierron ist der Familienname folgender Personen:
 Amaury Pierron (* 1996), französischer Mountainbiker
 Liam Pierron (* 2001/2), französischer Schauspieler
 Pierre Schrumpf-Pierron (1882–1952), elsässischer Kardiologe und zeitweise deutscher Abwehr-Agent 
 Véronique Pierron (* 1989), französische Shorttrackerin